Palea kan syfta på:

 Palea (djur) – ett sköldpaddssläkte
 Palea (botanik) – ett botaniskt namn olika delar på gräsblommor, ormbunkar och levermossor